Marmozety – wspólna nazwa kilku gatunków niewielkich małp szerokonosych zaliczanych do podrodziny pazurkowców (Callitrichinae), m.in.:
 marmozeta biała (Callithrix argentata)
 marmozeta lwia (Leontopithecus rosalia)
 marmozeta złocista, m. białoucha (Callithrix aurita)
 marmozeta złotogłowa (Leontopithecus chrysomelas)
 marmozeta zwyczajna, uistiti białoucha (Callithrix jacchus)
 marmozeta żółtogłowa (Callithrix flaviceps)

Marmozety osiągają długość do 37 cm i masę ciała do 1 kg. Oczekiwana długość ich życia wynosi około 17 lat. Żywią się owocami, żywicą drzew i kwiatami. Występują w północnej części Ameryki Południowej łącznie z Brazylią, Peru, Kolumbią i Panamą. 

Siedlisko: Gęste zarośla zapewniające schronienie i pożywienie. Żyją w stadach liczących od 4 do 20 osobników, z jedną dominującą samicą.

Pazurkowcowate